Il singolare del torneo di tennis Magdeburg Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Petr Luxa che ha battuto in finale Kevin Ullyett 6-3, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Aleksandr Volkov (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Oleg Ogorodov (quarti di finale)

 József Krocskó (primo turno)
 Martin Sinner (secondo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Kevin Ullyett (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 1997